RDU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Raleigh-Durham, Raleigh/ Durham, Carolina del Nord Stati Uniti